La Copa Mundial de Fútbol de 2011 se puede referir a:
 Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2011.
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20 de 2011.
 Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2011.
 Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2011
 Copa Mundial de Fútbol Playa FIFA 2011